Gabriele Mucchi, architetto e pittore italiano
 Jenny Mucchi-Wiegmann, scultrice tedesca